Kosovaars curlingteam (gemengd)
 Kosovaars curlingteam (gemengddubbel)
 Kosovaars curlingteam (mannen)
 Kosovaars curlingteam (vrouwen)